Brambell ist der Familienname folgender Personen:
 Francis Brambell (1901–1970), irischer Zoologe
 Iain Brambell (* 1973), kanadischer Ruderer
 Wilfrid Brambell (1912–1985), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Bramble